Dubois steht für:

 Dubois (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Dubois (1706–1775), französischer Schauspieler, siehe Louis Blouin 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dubois (Idaho), Ort im Clark County, Idaho
 Dubois (Indiana), Gemeindefreies Gebiet und Census-designated place im Dubois County, Indiana
 DuBois (Pennsylvania), Ort im Clearfield County, Pennsylvania
 Dubois (Wyoming), Ort im Fremont County, Wyoming

Unternehmen:
 Dubois (Automobilhersteller), französischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Dubois-Arena, ehemalige Boxkampfstätte in Essen, benannt nach oben genanntem Boxfunktionär Ernst Dubois (1900–1957) 
 Du Bois (Begriffsklärung)